Маку:

 Маку — исторический регион в Армении (1— 16 вв.)
 Маку — город в Иране (провинция Западный Азербайджан)
 Маку — индейский язык в Бразилии
 Маку языки — семья языков в Бразилии, генетически не связанная с вышеуказанным языком маку